Gauthier steht für:
 Gauthier (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gauthier et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Gauthier ist der Name folgender

Orte:

geografischer Objekte
 Gauthier Point, Landspitze der Doumer-Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis
 Punta Gauthier, Landspitze der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Gaultier
 Gautier
 Gouthier